Kruszyn ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Kruszyn (Bolesławiec), Ort in der Landgemeinde Bolesławiec, Woiwodschaft Niederschlesien (dt. Groß Krauschen)
 Kruszyn (Sicienko), Ort in der Landgemeinde Sicienko, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (dt. Adlig Kruschin, Kruschin, Kruschdorf)
 Kruszyn (Włocławek), Ort in der Landgemeinde Włocławek, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (dt. Kruschyn)
 Kruszyn (Krypno), Ort in der Landgemeinde Krypno, Woiwodschaft Podlachien
 Kruszyn (Brusy), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Brusy, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Kruszyn Krajeński, Ort in der Landgemeinde Białe Błota, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (dt. Deutsch Kruschin)